Robertson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Robertson County (Kentucky)
Robertson County (Tennessee)
Robertson County (Texas)